Konservatoriet kan henvise til:

 Musikkonservatorium – konservatorium for musik
 Konservatoriet (ballet) – to-akts vaudeville ballet skabt af den danske koreograf og balletmester August Bournonville
 Konservatoriet (dokumentarfilm) – dansk dokumentarfilm fra 1978 instrueret af Ole John